Der ESC Vilshofen ist ein Eishockeyverein aus Vilshofen an der Donau in Niederbayern. Das Gründungsjahr war 1976. Seine Eishockeymannschaft spielt derzeit in der Bayerischen Eishockey-Landesliga. Die Heim-Spielstätte ist dabei das Eisstadion Vilshofen.

Geschichte 

Das Gründungsjahr war 1976. In den Jahren 1979 und 1989 feierten die Vilshofener die Meisterschaft in der Landesliga Gruppe 2. Ab der Saison 1989/90 bis 2000/01 spielte der ESC durchgehend in der Bayernliga. 1991/92 qualifizierten sich die Vilshofener für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga und verpassten mit einem 3. Platz in der Gruppe D nur knapp den Aufstieg. In der Zeit von 1994 bis 1998 war die Bayernliga viertklassig. In der Saison 1996/97 nahm der ESC an der Aufstiegsrunde zur 2. Liga Süd Teil, die zu der Zeit drittklassig war. Vizemeisterschaften in der Landesliga Ost bzw. Nordost erreichten die Wölfe in den Jahren 2009, 2010, 2015 und 2016.

Eisstadion Vilshofen 
Die Vilshofener Wölfe tragen ihre Spiele im offenen Kunsteisstadion in Vilshofen aus. Das Fassungsvermögen beträgt 1.000 Zuschauerplätze.

Erfolge

Platzierungen 

Quelle: rodi-db.de

Weblinks 
 Offizielle Website ESC Vilshofen
 ESC Vilshofen Vereinsgeschichte

Einzelnachweis 

Vilshofen, ESC
Gegründet 1976
Vilshofen, ESC
Organisation (Vilshofen an der Donau)
Sport (Vilshofen an der Donau)